Saint-Pardoux est le nom de plusieurs communes ou anciennes communes françaises :

 Saint-Pardoux, ancienne commune de la Dordogne, auj. intégrée à Saint-Pardoux-et-Vielvic
 Saint-Pardoux, dans le Puy-de-Dôme
 Saint-Pardoux, dans les Deux-Sèvres
 Saint-Pardoux, dans la Haute-Vienne
 Saint-Pardoux-le-Lac, dans la Haute-Vienne, à partir du 
 Saint-Pardoux-Corbier, en Corrèze
 Saint-Pardoux-d'Ans, ancienne commune de la Dordogne fusionnée en 1824 avec Sainte-Eulalie-d'Ans. En 1875, son territoire est soustrait de Sainte-Eulalie-d'Ans et rattaché à Saint-Pantaly-d'Ans.
 Saint-Pardoux-d'Arnet, dans la Creuse
 Saint-Pardoux-de-Drône, en Dordogne
 Saint-Pardoux-du-Breuil, en Lot-et-Garonne
 Saint-Pardoux-et-Vielvic, en Dordogne
 Saint-Pardoux-Isaac, en Lot-et-Garonne
 Saint-Pardoux-la-Croisille, en Corrèze
 Saint-Pardoux-la-Rivière, en Dordogne
  :
 Saint-Pardoux-le-Neuf, en Corrèze
 Saint-Pardoux-le-Neuf, dans la Creuse
 Saint-Pardoux-le-Pauvre, ancienne commune de la Creuse, fusionnée avec celle de Sannat en 1836
 Saint-Pardoux-les-Cards, dans la Creuse
 Saint-Pardoux-le-Vieux, en Corrèze
 Saint-Pardoux-l'Ortigier, en Corrèze
 Saint-Pardoux-Morterolles, dans la Creuse

Voir aussi